Чемпионат Польши по футболу 1927 — 1-й сезон Чемпионата Польши по футболу, разыгранного по лиговой системе. Победителем сезона стала Краковская Висла.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Висла (Краков)
 Вице-чемпион: 1.Катовице (Катовице)
 Вылет: Ютженка (Краков).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1927
Польша
1927 год в Польше